Артём Алекса́ндрович Ко́жин (род. 7 декабря 1974) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО) (1997). Владеет арабским и английским языками. На дипломатической работе с 1997 года.

В 2011—2015 годах — советник Посольства России в Великобритании.

В 2015—2020 годах — начальник отдела, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России.

С 15 января 2020 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации на Сейшельских Островах.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (10 февраля 2018).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (9 февраля 2023).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Послы Российской Федерации на Сейшельских островах